Sauzet kan syfta på:
 Sauzet, Drôme
 Sauzet, Gard
 Sauzet, Lot